Treitler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Treitler (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP) und Hauptschuldirektor
 Wolfgang Treitler (* 1961), österreichischer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Treidler